Флаг Ишимбая — один из официальных символов города Ишимбая наряду с гербом.

История 
Флаг утверждён 14 июля 2006 года решением Совета городского поселения город Ишимбай Республики Башкортостан от 14 июля 2006 года № 10/87, внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3238 и в Государственный регистр символики в Республике Башкортостан с присвоением регистрационного номера 048. Его авторы — Рафаэль Рашитович Кадыров и Чингиз Асхатович Яруллин.

Обоснование символики 
«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба города Ишимбая в зелёном, красном, синем, белом и жёлтом цветах».

За основу флага Ишимбая взят его герб, композиция и элементы которого обоснованы географическими, историческими и иными особенностями города. Возникновение и развитие города Ишимбая связано с открытием нефтяных месторождений. Скважина № 702, первая давшая фонтан нефти в 1932 году и расположенная на территории города, отображена символическим изображением фонтана золотого цвета. Ишимбай является административным центром Ишимбайского района, связь с природой которого отображена двумя элементами — зелёным полем и символическим изображением горы Тратау (серебряная полоса с седловиной). Серебряное опрокинутое стропило — стилизованная родовая тамга башкирского племени Юрматы и одновременно правая полоса символизирует реку Белую, которая в два раза шире левой полосы, обозначающей реку Тайрук. Золотой цвет символизирует справедливость, богатство и самостоятельность, зелёный — изобилие, радость и свободу. Лазоревый изображает красоту и величие, красный — победу и любовь. Золотой курай над горой Тратау символизирует проведение курултаев башкирских племён на этой горе.

Примечания

См. также 
 Герб Ишимбая

Ссылки 
 

Символика Ишимбая
Флора в геральдике
Флаги с изображением гор